Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 201001–202000.

201001–201100

201101–201200

201201–201300

201301–201400

201401–201500

201501–201600

201601–201700

201701–201800

201801–201900

201901–202000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (200001)-(205000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (201001-202000)